K-1 World Grand Prix 2003 Preliminary Moscow – gala kickboxingu organizacji K-1, która odbyła się w hali Krylia Sowietow Hall w dniu 28 maja 2003.

Turniej K-1 World Grand Prix 2003 Preliminary Moscow

Walka rezerwowa 
Walka na zasadzach K-1: 3 rundy x 3 min. + 1 runda dodatkowa.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  (strona zarchiwizowana), k-1sport.de, [dostęp: 2019-03-21].

Turnieje K-1
2003 w sporcie
2003 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie